Émile Ripert (), industriel et carrossier marseillais, inventeur du car Ripert puis dirigeant des automobiles Ripert.
 Émile Ripert (félibre) (-), intellectuel provençal.